Die Ericsson Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. März bis 2. April 2001 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im laufenden Jahr war es das zweite von neun Turnieren der Tennis Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Pete Sampras, der in der dritten Runde an Andy Roddick scheiterte. Neuer Turniersieger wurde der Setzlistendritte Andre Agassi, der im Finale Jan-Michael Gambill deutlich schlug, und damit den 48. Titel der Karriere gewann. Es war nach 1990, 1995 und 1996 der vierte Titel für Agassi in Miami.
Die Titelverteidiger im Doppel, Todd Woodbridge und Mark Woodforde, traten nicht erneut an, da Woodforde seine Karriere beendet hatte. Woodbridge war mit Jonas Björkman Setzlistenerster und zusammen erreicht auch erneut das Finale. Dort unterlagen sie aber Jiří Novák und David Rikl (Nr. 4 der Setzliste). Die beiden Tschechen gewannen zusammen ihren zweiten Masters-Titel und den 12. gemeinsamen Titel insgesamt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 48 Paaren. Die 32 gesetzten Spieler im Einzel und die 16 gesetzten Paarungen im Doppel erhielten in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.900.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)